Cavani puede hacer referencia o estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antroponimia 
 Edinson Cavani (1987-), futbolista uruguayo que juega como delantero, y que a nivel internacional se desempeña en la selección nacional de Uruguay.
 Ernesto Filippi Cavani (1950-), árbitro uruguayo de fútbol ya retirado, que debutó en esa función en 1985, y que actuó como árbitro internacional entre 1991 y 1995.
 Guido Cavani (1897-1967), escritor italiano.
 Liliana Cavani (1933-), directora de cine y guionista italiana.
 Marco Cavani (1952-), escritor italiano, que también actuó como escritor fantasma.
 Vasco Cavani (1909-1937), futbolista italiano que jugaba como centrocampista.

Miscelánea 
 Estadio Cavani, también conocido como Estadio de Cavani, un estadio en Mayotte.